Otto Michaelis kan syfta på:

 Otto Michaelis (politiker) (1826–1890), tysk journalist och politiker
 Otto Michaelis (teolog) (1875–1949), tysk evangelisk teolog